Demange oder Démange ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Demange (1841–1925), französischer Anwalt, Verteidiger von Alfred Dreyfus
 Florian Démange (1875–1938), französischer römisch-katholischer Priester und apostolischer Vikar in Korea
 Herbert Demange (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Jean-Marie Demange (1943–2008), französischer Politiker
 Maurice Demange, französischer Politiker und Krimineller
 Paul Demange (1901–1983), französischer Schauspieler
 Yann Demange (* 1977), britischer Filmregisseur

Demange ist Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:
 Demange-aux-Eaux im Département Meuse
 Demangevelle im Département Haute-Saône